Oks ist der Familienname folgender Personen:

 Jaan Oks (1884–1918), estnischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Mateusz Oks (1905–1996), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR)

Siehe auch:
 OKS